1. ŽNL Istarska u sezoni 2016./17. predstavlja 1. rang županijske lige u Istarskoj županiji, te ligu petog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva.  
Sudjelovalo je 13 klubova, a prvak je Uljanik iz Pule.

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
podebljan rezltat - igrano u prvom dijelu lige (1. – 13. kolo) 
rezultat normalne debljine - igrano u drugom dijelu lige (14. – 26. kolo)  
 prekrižen rezultat  - poništena ili brisana utakmica 

{| class="wikitable"  style="font-size: 85%; text-align: center"
!kratica !!klub !!BANJ !!BUJ !!IST !!JEDO !!LIŽ !!MED !!POTU !!ULJA !!UMM !!VAL !!VEV !!VRS !!ŽMI  
|-
|BANJ ||align="left"|Banjole 
|bgcolor="gainsboro"| ||1:0 ||5:1 ||5:0 ||3:1 ||2:3 ||2:0 ||1:1 ||1:0 ||4:1 ||1:0 ||2:0 ||1:1 
|-
|BUJ ||align="left"|Buje 
|0:0 || bgcolor="gainsboro" | ||3:1 ||4:0 ||7:0 ||5:4 ||3:2 ||0:1 ||2:2 ||1:1 ||4:3 ||1:2 ||6:0
|-
|IST ||align="left"|Istra Pula 
|2:3 ||2:4 || bgcolor="gainsboro" | ||4:2 ||2:0 ||1:3 ||0:1 ||1:2 ||2:1 ||3:1 ||2:2 ||1:3 ||2:0|-
|JEDO ||align="left"|Jedinstvo Omladinac Nedešćina 
|0:0 ||0:5 ||1:1 || bgcolor="gainsboro" | ||2:3 ||0:5 ||0:0||1:6 ||1:0 ||2:2 ||2:0 ||0:1 ||2:0
|-
|LIŽ ||align="left"|Ližnjan 
|1:2 ||0:0 ||1:2 ||0:1 || bgcolor="gainsboro" | ||1:2 ||4:3 ||0:3 ||1:1 ||4:1 ||2:1 ||1:1 ||4:1 
|-
|MED ||align="left"|Medulin 1921 
|1:2 ||1:0 ||2:0 ||6:0 ||2:1 || bgcolor="gainsboro" | ||0:1 ||1:4 ||3:0 ||3:0 ||1:1 ||0:1 ||1:1 
|-
|POTU ||align="left"|Potpićan Učka 72 
|0:2 ||2:1 ||1:1 ||2:0 ||3:1||3:1 || bgcolor="gainsboro" | ||0:1 ||4:0 ||3:0 ||3:0 ||2:4 ||2:0 
|-
|ULJA ||align="left"|Uljanik Pula 
|0:0 ||4:0 ||5:0 ||5:0 ||5:0 ||2:1 ||4:1 || bgcolor="gainsboro" | ||1:0 ||6:1 ||4:0 ||0:0 ||7:0
|-
|UMM ||align="left"|Umag - Mladost 
|0:2 ||1:7 ||0:0 ||2:0 ||2:1 ||0:4 ||1:0 ||0:2 || bgcolor="gainsboro" | ||2:5 ||3:1 ||1:3 ||1:0 
|-
|VAL ||align="left"|Valbandon '72 
|2:2 ||2:5 ||1:0 ||2:0 ||1:1 ||1:4 ||3:2 ||0:7 ||1:1 || bgcolor="gainsboro" | ||3:2 ||1:1 ||1:1 
|-
|VEV ||align="left"|Veli Vrh Pula 
|1:2 ||4:3 ||1:1 ||6:0 ||0:2 ||2:2 ||1:3 ||1:5 ||1:0 ||2:2 || bgcolor="gainsboro" | ||1:1 ||2:0 
|-
|VRS ||align="left"|Vrsar 
|1:1  ||4:1 ||2:0 ||2:0 ||3:0 ||5:1 ||3:0 ||2:2 ||4:1 ||2:2 ||2:1 || bgcolor="gainsboro" | ||3:1 
|-
|ŽMI ||align="left"|Žminj 
|2:1 ||1:0 ||2:1 ||1:1 ||3:0 ||0:3 ||0:6 ||2:2 ||2:1 ||4:0 ||0:2' ||1:4 || bgcolor="gainsboro" | 
|}Ažurirano 15. srpnja 2017. godine.''

Poveznice   
 Nogometni savez Županije Istarske 
 1. ŽNL Istarska
 2. ŽNL Istarska 2016./17.
 3. ŽNL Istarska 2016./17.
 Kup Nogometnog saveza Županije Istarske 2016./17.
 MŽNL NS Rijeka 2016./17.
 ŽNL Ličko-senjska 2016./17.
 1. ŽNL Primorsko-goranska 2016./17.

Izvori 
 nszi.hr, 1. ŽNL Istarska , pristupljeno 15. srpnja 2017.
 nszi.hr, Bilteni , pristupljeno 15. srpnja 2017.
 nszi.hr, Bilten NS Istarske županije, Natjecateljska godina 2016./2017., br. 47 (383/2017), objavljeno 9. lipnja 2017., preuzeto 15. srpnja 2017. 
 istrasport.eu, 1. ŽNL istarska 2016./17., rezultati sezone i ljestvica, pristupljeno 15. srpnja 2017.
 rsssf.com, Hrvatska 2016./17., 5. rang - 1. ŽNL
 istrasport.eu, 1. ŽNL istarska , pristupljeno 15. srpnja 2017.
 

2016-17
Istarska-1